«Корми» () — мальтийский футбольный клуб из города Корми. Участвует в Премьер-лиге чемпионата Мальты по футболу.

Клуб был основан в результате слияния клубов «Qormi Youngsters» и «Qormi United» в 1961 году. От этого события и произошел девиз клуба: «Наша сила в единстве».

Клуб дебютировал в Премьер-лиге чемпионата Мальты по футболу в сезоне 2008—2009 и сразу занял 7-е место.

Достижения 
 Финалист Кубка Мальты (3): 2009/10, 2011/12, 2012/13
 Премьер-лига чемпионата Мальты по футболу 7-е место: 2008/09
 Первый дивизион чемпионата Мальты по футболу 2-е место: 2007/08, 1-е место: 2017/18

Знаменитые игроки 
  Массимо Грима
  :en:Stephen Wellman
  Чак Нвоко
  :en:Reuben Gauci
  :en:Adrian Ciantar
  Этьен Барбара
  :en:Fatos Daja
  :en:Kenneth Scicluna

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Мальты
ФК «Корми»